Le elezioni comunali in Puglia del 2019 si sono svolte il 26 maggio, con eventuale turno di ballottaggio il 9 giugno, in contemporanea alle elezioni amministrative nelle altre regioni italiane e alle elezioni europee in tutti i comuni tranne nel comune di Valenzano (BA), in cui le elezioni si sono svolte il 10 novembre. Complessivamente, sono andati al voto 68 comuni pugliesi, di cui 16 con popolazione superiore ai 15.000 abitanti.

Riepilogo sindaci eletti

Città metropolitana di Bari

Bari

Binetto

Bitritto

Cellamare

Corato

Gioia del Colle

Poggiorsini

Putignano

Rutigliano

Turi

Valenzano

Provincia di Brindisi

Mesagne

Ostuni

Villa Castelli

Provincia di Foggia

Apricena

Biccari

Carlantino

Castelluccio Valmaggiore

Castelnuovo della Daunia

Celle di San Vito

Deliceto

Foggia

Lesina

Lucera

Orta Nova

Poggio Imperiale

San Giovanni Rotondo

San Severo

Sant'Agata di Puglia

Stornarella

Torremaggiore

Troia

Volturara Appula

Volturino

Provincia di Lecce

Andrano

Bagnolo del Salento

Botrugno

Campi Salentina

Carpignano Salentino

Castri di Lecce

Copertino

Cursi

Giuggianello

Lecce

Lequile

Martignano

Miggiano

Minervino di Lecce

Morciano di Leuca

Muro Leccese

Novoli

Palmariggi

Parabita

Seclì

Soleto

Specchia

Sternatia

Supersano

Surano

Tiggiano

Tuglie

Zollino

Provincia di Taranto

Carosino

Faggiano

Leporano

Maruggio

Roccaforzata

Note

Puglia
2019